Simon Erika (1971. május 6. –) Szada ex-alpolgármestere. jogi szakokleveles közgazdász, mentálhigiénés szakember. Vállalkozó, szervezetfejlesztési szakember, vállalkozást indító nők mentora. 2011-ben a Telenor „Siker és harmónia – tanulságos vállalkozónői életutak” pályázatán első helyezést ért el a 2008-ban létrehozott, szervezetfejlesztéssel foglalkozó cégével.

Életpályája

Tanulmányai 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett közgazdászként (Vezetés-szervezés szakirány, Környezetmenedzsment mellékszakirány). 1997-1999-ben szerzett az  ELTE-n jogi szakoklevelet, 2000-2005 között pedig a Semmelweis Egyetem posztgraduális képzésén mentálhigiénés szakember diplomát.

Munkatapasztalata 
Nagyvállalatoknál szerzett folyamatszervezési tapasztalatok és magyar tanácsadó cég szervezetfejlesztési üzletág igazgatói feladatait követően 2008 óta dolgozik vállalkozókéntl önkormányzatok, civil szervezetek, egyházközségek fejlesztésén.

2015 óta női vállalkozásindítási tréninget is tart, olyan nőknek, anyáknak, akik vállalkozóként szeretnének érvényesülni a munkaerőpiacon.

Tizenöt éve működteti az Örömteli Életért Közhasznú Alapítványt, amivel egészségmegőrzési ingyenes programokkal, kommunikációs tréningekkel igyekszik segíteni a helyi közösséget.

Politikai pályafutása 
A 2019-es Önkormányzati választáson, a Változás Útján Egyesület jelöltjeként került be Szada nagyközség önkormányzatába, társadalmi megbízatású alpolgármester.  

A 2021-es magyarországi ellenzéki előválasztáson az Új Világ Néppárt jelöltjeként indult Pest megyei 6. sz. országgyűlési egyéni választókerületben, Gödöllőn.

Civil jelölt párttámogatással. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=225016789542140&id=103130545064099

Az előválasztáson az azt szervező hat párt közül a DK biztosította számára a befogadó nyilakozatot, hogy megmérettethesse magát.

Magánélete 
Szadán él, lányai 2001-ben és 2004-ben születtek.

Jegyzetek

További információk 
 Első hellyel ismerték el a Fény Világnapja Szadán eseményt!
 Ismét rászorulókat támogatnak a nagykanizsai reformátusok
 Vállalkozás női szemmel – Interjú Simon Erikával
 Nőként vállalkozna? - Vendégünk Simon Erika a vállalkozást indító nők mentora
 Felértékelődik a helyi közösségek szerepe Szadán - Vendégünk Simon Erika alpolgármester
 https://www.facebook.com/SzadaKozsegOnkormanyzat/posts/1476431759162652
 https://www.facebook.com/SimonErika.alpolgarmester.Szada
 https://www.linkedin.com/in/simonerika/
 https://nepszava.hu/3142419_levaltottak-azt-a-szadai-alpolgarmestert-aki-korabban-fideszes-zsarolasrol-beszelt
 https://168.hu/itthon/levaltottak-simon-erikat-szada-alpolgarmestere-222913

Honlap
https://simonerika.hu/ 

Szada
Magyarországi politikusok
Magyarországi alpolgármesterek
Magyar nők
Élő személyek